UK Championship 2004 (Travis Perkins UK Championship) var en rankingturnering i snooker som spelades mellan 15 och 28 november 2004 i Barbican Centre i York, England. Stephen Maguire vann turneringen efter att ha slagit David Gray i finalen med 10-1.

Händelser i samband med turneringen
Turneringen var full av sensationer, ingen spelare bland de åtta högst seedade gick till kvartsfinal. "De fyra stora" (Stephen Hendry, John Higgins, Mark Williams och Ronnie O'Sullivan) förlorade alla sin första match, liksom regerande mästaren Matthew Stevens.
Finalisten David Gray gjorde ett maximumbreak i sin match i andra omgången mot Mark Selby.
I kvalet till turneringen gjorde skotten Jamie Burnett ett break på 148, med hjälp av fri boll. Det är enda gången som ett break på mer än 147 gjorts i professionella sammanhang

Resultat

Final

Huvudturnering
I huvudturneringen deltog 48 spelare. Nedan redovisas resultaten från och med andra omgången, då de högst seedade spelarna gick in i turneringen.
{{32TeamBracket-NoSeeds
| RD1= Andra omgången:  Bäst av 17 frames
| RD2= Tredje omgången:  Bäst av 17 frames
| RD3= Kvartsfinaler:  Bäst av 17 frames
| RD4= Semifinaler:  Bäst av 17 frames
| RD5= Final:  Bäst av 19 frames

| RD1-team01=   Matthew Stevens
| RD1-score01= 4
| RD1-team02=   Barry Pinches
| RD1-score02= 9

| RD1-team03=   Joe Perry
| RD1-score03= 9
| RD1-team04=   Chris Small
| RD1-score04= 7

| RD1-team05=   Ali Carter
| RD1-score05= 9*
| RD1-team06=   Jimmy White
| RD1-score06= 0

| RD1-team07=   Paul Hunter
| RD1-score07= 9
| RD1-team08=   Quinten Hann
| RD1-score08= 7

| RD1-team09=   Andy Hicks
| RD1-score09= 9
| RD1-team10=   Ken Doherty
| RD1-score10= 7

| RD1-team11=   Graeme Dott
| RD1-score11= 9
| RD1-team12=   Neil Robertson
| RD1-score12= 8

| RD1-team13=   David Gray
| RD1-score13= 9
| RD1-team14=   Mark Selby
| RD1-score14= 3

| RD1-team15=   Barry Hawkins
| RD1-score15= 9
| RD1-team16=   Stephen Hendry
| RD1-score16= 7

| RD1-team17=   Mark Williams
| RD1-score17= 3
| RD1-team18=   Mark King
| RD1-score18= 9

| RD1-team19=   Alan McManus
| RD1-score19= 9
| RD1-team20=   Ryan Day
| RD1-score20= 8

| RD1-team21=   John Parrott
| RD1-score21= 9
| RD1-team22=   Marco Fu
| RD1-score22= 3

| RD1-team23=   Ricky Walden
| RD1-score23= 9
| RD1-team24=   John Higgins
| RD1-score24= 7

| RD1-team25=   Peter Ebdon
| RD1-score25= 9
| RD1-team26=   Robert Milkins
| RD1-score26= 6

| RD1-team27=   Stephen Lee
| RD1-score27= 9
| RD1-team28=   Jimmy Michie
| RD1-score28= 4

| RD1-team29=   Steve Davis
| RD1-score29= 9
| RD1-team30=   Dominic Dale
| RD1-score30= 8

| RD1-team31=   Stephen Maguire
| RD1-score31= 9
| RD1-team32=   Ronnie O'Sullivan
| RD1-score32= 6

| RD2-team01=   Barry Pinches
| RD2-score01= 8
| RD2-team02=   Joe Perry
| RD2-score02= 9

| RD2-team03=   Ali Carter
| RD2-score03= 9
| RD2-team04=   Paul Hunter
| RD2-score04= 8

| RD2-team05=   Andy Hicks
| RD2-score05= 4
| RD2-team06=   Graeme Dott
| RD2-score06= 9

| RD2-team07=   David Gray
| RD2-score07= 9
| RD2-team08=   Barry Hawkins
| RD2-score08= 6

| RD2-team09=   Mark King
| RD2-score09= 9
| RD2-team10=   Alan McManus
| RD2-score10= 8

| RD2-team11=   John Parrott
| RD2-score11= 9
| RD2-team12=   Ricky Walden
| RD2-score12= 5

| RD2-team13=   Peter Ebdon
| RD2-score13= 8
| RD2-team14=   Stephen Lee
| RD2-score14= 9

| RD2-team15=   Steve Davis
| RD2-score15= 2
| RD2-team16=   Stephen Maguire
| RD2-score16= 9

| RD3-team01=   Joe Perry
| RD3-score01= 9
| RD3-team02=   Ali Carter
| RD3-score02= 7

| RD3-team03=   Graeme Dott
| RD3-score03= 7
| RD3-team04=   David Gray
| RD3-score04= 9

| RD3-team05=   Mark King
| RD3-score05= 9
| RD3-team06=   John Parrott
| RD3-score06= 6

| RD3-team07=   Stephen Lee
| RD3-score07= 4
| RD3-team08=   Stephen Maguire
| RD3-score08= 9

| RD4-team01=   Joe Perry
| RD4-score01= 8
| RD4-team02=   David Gray
| RD4-score02= 9

| RD4-team03=   Mark King
| RD4-score03= 4
| RD4-team04=   Stephen Maguire
| RD4-score04= 9

| RD5-team01=   David Gray
| RD5-score01= 1
| RD5-team02=   Stephen Maguire| RD5-score02= 10'}}
*White gav upp vid ställningen 0-7 på grund av illamående.''

Kval
I kvalet deltog de 80 spelare på Main Touren som inte var rankade bland topp-16, och därmed inte kvalificerade för huvudturneringen. Kvalet spelades i tre omgångar den 14-19 oktober i Prestatyn, Wales.

Källor

Referenser

Externa länkar
WWW Snooker

2004 i Storbritannien
Snookersäsongen 2004/2005
2004